

События 

 На престол Владимиро-Суздальсокого княжества вернулся Дмитрий Александрович Переяславский. Брат Андрей Александрович Городецкий уступил ему после примирения.
 Тевтонский орден полностью покорил пруссов.
 Завершение покорения англичанами Уэльса.
 Начало строительства замка Конуи и замка Харлех в Уэльсе.
 Крепость Феллин в Ливонии получает статус города.
 Начало войны за лимбургское наследство (до 1289)
 8 июля — Битва при Мальте: флот арагонского полководца Руджеро Лаурия нанёс поражение анжуйцам.
 Хан Туда-Менгу принял ислам.
 Войска императора династии Юань Хубилая напали на государство кхмеров, правитель которой Джаяварман VIII согласился платить дань.
 Морская экспедиция монголов из Кантона к Виджайе, столице Чампы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1283 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1283 году

См. также